Abeltje (boek), een kinderboek van Annie M. G. Schmidt uit 1953
De A van Abeltje, een kinderboek van Annie M. G. Schmidt uit 1955
Abeltje (film), een Nederlandse film uit 1998, bewerkt tot een televisieserie uit 2000